Metesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Metesjön (Hällaryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (26,5 ha)
Metesjön (Öljehults socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (11,2 ha)
Metesjön, Småland, sjö i Hylte kommun,  (16,2 ha)
Lilla Metesjön, sjö i Laxå kommun,  (0,55 ha)
Metesjön, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (5,69 ha)

Se även
Metsjön
Onkijärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn